Пётр Славинский:
 Славинский, Пётр (1794—1881) — литовский астроном и педагог. 
 Славинский, Пётр Михайлович (1899—1977) — советский дирижёр.